Joachim Åkerman kan syfta på:
 
* Joachim Åkerman (1798–1876), svensk vetenskapsman och ämbetsman
 Joachim Åkerman (1868–1958), svensk officer och politiker